''Промінь - світлова смуга, що виходить із якого-небудь джерела світла чи предмета.

 Промінь (геометрія)

Топонім 

Села:
 Промінь — Волинська область, Луцький район
 Промінь — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Промінь — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Промінь — Донецька область, Покровський район
 Промінь — Запорізька область, Мелітопольський район
 Промінь — Луганська область, Сватівський район
 Промінь — Миколаївська область, Баштанський район
 Промінь — Херсонська область, Скадовський район

 Промінь — колишнє село Романівського району Житомирської області

ЗМІ 
 «Промінь» — українська радіостанція
 «Промінь» — газета у смт Лугини, Житомирська область
 «Промінь» — газета у смт Ширяєве, Одеська область
 «Промінь» — газета у смт Машівка, Полтавська область
 «Промінь» — газета у смт Краснокутськ, Харківська область
 «Промінь» — часопис у таборі Ланцут, Стшалкув

Підприємства 
 «Промінь» — завод радіотехнічного обладнання у Житомирській області.
 «Промінь» — завод у Тернопільській області.

Інше 
 «Промінь» — регіональний експрес Укрзалізниці сполученням Харків — Дніпро
 «Промінь» — російський футбольний клуб
 «Промінь» — серія малогабаритних ЕОМ для інженерних обчислень
 Промінь — одна із назв радіалій, складової частини плавців риб.

Примітки

Див. також 
 Червоний Промінь